Гунар (Гунарс) Эдуардович Кроллис (; р. 1932) — латвийский и советский график.

Биография 
Родился 23 июня 1932 года в Риге. Супруга — латвийский художник-керамик Изабелла Кролле.

Окончил Рижскую художественную среднюю школу имени Я. Розенталя (1953) и отделение графики Латвийской государственной академии художеств (1960).

Работал художником в журнале Звайгзне (1960—1965). С 1975 года педагог Латвийской академии художеств, руководитель мастерской офорта (с 1990); профессор (1987), магистр искусств (1992).

Член Союза художников Латвийской ССР (с 1963). Член-корреспондент АХ СССР (1988), Иностранный член Российской академии художеств (1992).

Творчество 
Принимал участие в выставках с 1956 года. Работает в области станковой графики — линогравюра, литография, офорт; в станковой живописи — акварель, масляные и акриловые краски. Иллюстрировал более 100 книг. Проектировал дизайн и рисунки однолатовых монет «Ганзейские города Латвии». Автор книги «Два цвета времени».

Наиболее известные работы: «Моя Рига» (1966), «Начало» (1967), «Летнее прикосновение» (1978), «Под знаком Кондора» (1985), «Башня», «Лабиринт» (1990—1991), «Королевские сады» (1996), «Столетия Риги» (1999), «Фрески» (2003).

Награды и премии 
 заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1971)
 народный художник Латвийской ССР (1979)
 премия Ленинского комсомола (1967) — за создание серии графических работ о советской молодёжи
 Государственная премия Латвийской ССР в области искусства (1982) — за триптих, посвящённый труженикам колхоза «Лидумс», и другие работы, созданные в 1980—1982 годах
 Первая премия Маастрихтской биеннале графики в Нидерландах (1994)
 Золотая медаль Союза художников Латвии (1999)
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Примечания

Литература 
 
 Gunārs Krollis. Rīga, 1968
 Māksla un arhitektūra biogrāfijās. Atb. red. A. Vanaga — Rīga, 2000

Ссылки 
 Интервью Г. Кроллиса газете «Час»

Графики Латвии
Художники Латвии
Художники СССР
Народные художники Латвийской ССР
Лауреаты Государственной премии Латвийской ССР
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Почётные зарубежные члены РАХ
Выпускники Латвийской академии художеств
Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Члены Союза художников СССР
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты Латвии
Члены Союза художников Латвийской ССР